Swetlana bezeichnet

 den Vornamen Swetlana (Vorname)
 einen Asteroiden des Hauptgürtels (882) Swetlana
 einen russischen Kreuzer Swetlana (Schiff)
 eine Fernsehserie des amerikanischen Senders HDNet aus dem Jahr 2001 Svetlana (Fernsehserie)
 eine Firma Svetlana (Firma) (ПАО «Светлана»), Hersteller von Elektronenröhren in St. Petersburg